Трэ́вис Коне́кни (, ; 11 марта 1997 года, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский профессиональный хоккеист, выступающий на позиции центрального нападающего за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз».

Карьера

Клубная 
В 2013 году на драфте ОХЛ был выбран клубом «Оттава Сиксти Севенс» под общим 1-м номером и стал обладателем «Джек Фергюсон Эворд». По итогам первого сезона ОХЛ стал лидером лиги по количеству набранных очков и заброшенных шайб среди новичков. Также стал обладателем «Эммс Фэмили Эворд», призу лучшему новичку ОХЛ.

Перед сезоном 2014/2015 был назначен капитаном «Сиксти Севенс». В сезоне провёл 60 матчей в которых набрал 68 (29+39) очков.

На драфте НХЛ 2015 был выбран в 1-м раунде под общим 24-м номером клубом «Филадельфия Флайерз». 16 июля 2015 года подписал с «Филадельфией» 3-летний контракт новичка.

Сезон 2015/2016 начал в составе «Оттавы Сиксти Севенс» за которую провёл 29 матчей, после чего был обменян в «Сарнию Стинг».

За «Флайерз» дебютировал 14 октября 2016 года в матче против «Лос-Анджелес Кингз», в котором сделал две результативные передачи. Свой первый гол в НХЛ забил 25 октября 2016 года в ворота «Баффало Сейбрз».

16 сентября 2019 года подписал с «Филадельфией» новый контракт сроком на 6 лет и на общую сумму $ 33 млн.

15 января 2021 года оформил свой первый хет-трик забросив три шайбы в ворота «Питтсбург Пингвинз».

Международная 
На международном уровне представляет Канаду. В 2014 году стал бронзовым призёром юниорского чемпионата мира. В 2016 году принял участие в молождёжном чемпионате мира, однако сборная Канады не смогла завоевать медали, заняв по итогам турнира 6-е место. В 2017 году в составе основной сборной Канады принял участие в чемпионате мира и завоевал серебряную медаль уступив в финале сборной Швеции.

Статистика

Клубная

Матчи всех звёзд НХЛ

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Участники матчей всех звёзд НХЛ